GNF 1 (1976/1977) był 21. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Wydad Casablanca.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
17 goli - Mohamed Boussati (KAC Kénitra)

Liczba bramek 
 510 bramek = 2,125 br/mecz

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
1976 w Afryce
1977 w Afryce